Уастепек има више значења:

 Уастепек (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уастепек (Сочитлан Тодос Сантос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику